Dva drevna grada:
 Abdera (Tracija), nekadašnji grad na obali Egejskog mora
 Abdera (Španjolska)